Osoby o tym nazwisku:
 Julián García Centeno – rzymskokatolicki duchowny
 Luis Centeno – portorykański zapaśnik
 Mário Centeno – portugalski polityk, ekonomista, matematyk i nauczyciel akademicki
 Walter Centeno – kostarykański piłkarz